Libera bezeichnet:
 Libera, eine römische Göttin
 Libera, defensive Spielerposition im Frauen-Fußball oder -Volleyball, siehe Libero
 Libera (Bootsklasse), eine Bootsklasse im Segelsport
 Libera (Gattung), eine Landlungenschneckengattung aus der Familie Endodontidae
 Libera (Verein) gegen die Mafia in Italien
 (771) Libera, ein 1913 entdeckter Asteroid
Musik:
 Libera (Chor), moderne Chormusik St. Philip´s Boys Choir
 Libera, Lied (1977) von Mia Martini, Teilnahmebeitrag beim Eurovision Song Contest 1977
 Libera, CD (1996) von Antonella Ruggiero
 Libera, Lied (2001) auf La curva dell'angelo von Renato Zero
 Libera, Album (2013) von Maria Nazionale
 Libera, Album (2015) von Anna Tatangelo

Libera ist der Familienname folgender Personen:
 Adalberto Libera (1903–1963), italienischer Architekt
 Elena Libera (1917–2012), italienische Fechterin
 Leszek Libera (* 1948), polnischer Schriftsteller, Übersetzer und Polonist
 Mario Pais de Libera (1920–2010), italienischer Künstler
 Piotr Libera (* 1951), polnischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Zbigniew Libera (* 1959), polnischer Künstler

Siehe auch:
 Libera me